Die Abkürzung SCSA steht für:

 Stock Car Speed Association, Veranstalter der Serie von Tourenwagen-Rennen (Stock Car)
 Supreme Council of Sport in Africa, Organisation zur Überwachung der Afrikaspiele (All Africa Games)

Abkürzung